Popper är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David Popper
 Isidor Popper
 Karl Popper